Токантинс - штат в центральной части Бразилии. Административно штат разделён на 2 мезорегиона, 8 микрорегионов и 139 муниципалитетов. В списке представлены муниципалитеты штата в алфавитном порядке.

См. также 
 Токантинс

Токантинс